Скотт Майкл Райан (; род. 12 мая 1973 года) — австралийский политик, член Либеральной партии. Сенатор от штата Виктория (с 2008), президент Сената Австралии (с 2017). С 2016 по 2017 годы занимал министерские посты в  Малкольма Тёрнбулла.

Ранние годы жизни 
Скотт Райан родился 12 мая 1973 года в Брисбене, его детские годы прошли в , штат Виктория. Учился в католическом колледже Святого Кевина в Мельбурне, затем окончил Мельбурнский университет со степенью бакалавра искусств. В студенческие годы был президентом Либерального клуба Мельбурнского университета. Также был членом  (ныне является её пожизненным членом).

Начал карьеру с должности преподавателя политологии в  Мельбурнского университета. Затем работал в фармацевтической компании GlaxoSmithKline, был спичрайтером и политическим советником. В 2008 году он был научным сотрудником в  в Мельбурне.

Политическая карьера

В Сенате 
В 2007 году Райан был избран вице-президентом . На  он был избран в Сенат Австралии от Виктории, вступил в должность сенатора 1 июля 2008 года. В 2013 году его переизбрали на второй срок, который (как и первый) должен был продолжаться шесть лет. Однако парламент был досрочно распущен, и новые выборы прошли уже в 2016 году; на них Райан в третий раз был избран сенатором. После выборов 2016 года была проведена : чтобы запустить механизм ротации, Сенат постановил, что часть новых членов верхней палаты будет оставаться в должности полный срок (6 лет), а другая часть — половину срока (3 года). Райан вошёл в группу сенаторов, которым было позволено заседать в верхней палате полный шестилетний срок.

В правительстве 
После выборов 2013 года, Райан вошёл в  Тони Абботта в качестве  при министре образования, затем (после переименования министерской должности) стал парламентским секретарём при министре образования и профессиональной подготовки.

С февраля по июнь 2016 года Райан занимал пост  в  Малкольма Тёрнбулла. Во втором кабинете Тёрнбулла Райан стал , затем получил дополнительно портфель .

Президент Сената 
13 ноября 2017 года Скотт Райан был избран президентом Сената Австралии. Его предшественник Стивен Пэрри подал в отставку из Сената , когда выяснилось, что он имеет двойное гражданство — австралийское и британское, что недопустимо для членов парламента по австралийским законам. За кандидатуру Райана было отдано 53 голоса против 11 голосов, поданных за  (Австралийская партия зелёных).

Райан занял пост президента Сената в 44 года, став самым молодым в истории главой верхней палаты австралийского парламента. До него самым молодым президентом Сената был  (президент в 1987—1994 годах, 49 лет на момент избрания). Также он стал первым после  (президент в 1983—1987 годах) бывшим членом правительства, занявшим пост председателя Сената, и первым в истории главой Сената, который был избран на эту должность сразу после ухода из правительства. Наконец, Райан — первый и пока единственный президент австралийского Сената из штата Виктория.

Личная жизнь 
Супругу Скотта Райана зовут Хелен Ститт (), в их семье двое сыновей. Они проживают в Мельбурне.

Примечания 

Президенты Сената Австралии
Преподаватели Мельбурнского университета
Википедия:Биографии современников
Члены Сената Австралии от Виктории
Члены Либеральной партии Австралии